Vathý kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Vathý (ort i Grekland, Epirus), Nomós Prevézis, 
 Vathy, ort, Nordegeiska öarna, Nomós Sámou, 
 Vathý (ort i Grekland, Attika), Nomós Piraiós, 
 Vathý (ort i Grekland, Kreta), Nomós Lasithíou, 

Robotskapade Greklandförgreningar